Villereau puede referirse a: 

 Villereau, comuna francesa situada en Loiret; o
 Villereau, comuna francesa situada en Norte.